Аббас I:
 Аббас I Великий (1571—1629) — шах Персии (с мая 1587) из династии Сефевидов
 Аббас I Хильми (1813—1854) — вице-король Египта, внук Мухаммеда-Али